East Arcadia ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Arcadia (Kalifornien), im Los Angeles County
 East Arcadia (North Carolina), im Bladen County